Чапланово:

 Чапланово — село в Холмском городском округе Сахалинской области России.
 Чапланово — ныне не существующая железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.